Die Liste der Stolpersteine in Berlin-Schöneberg enthält die Stolpersteine im Berliner Ortsteil Schöneberg im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.
Die Spalten der Tabelle sind selbsterklärend. Die Tabelle erfasst insgesamt 819 Stolpersteine und ist teilweise sortierbar; die Grundsortierung erfolgt alphabetisch nach dem Familiennamen.

Literatur 
 Ruth Federspiel, Ruth Jacob (Hrsg.): Jüdische Ärzte in Schöneberg – Topographie einer Vertreibung. (= Frag doch! Geschichte konkret. Band 2). Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung. Veranstaltung des Projekts: Wir waren Nachbarn. Hentrich & Hentrich, Berlin 2015, ISBN 978-3-942271-76-9.
 
 Simone Ladwig-Winters: Anwalt ohne Recht: Das Schicksal jüdischer Rechtsanwälte in Berlin nach 1933. bebra, Berlin 1998, ISBN 3-930863-41-3.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Schoneberg
Stolpersteine Berlin Schoneberg